Rezultati Odprtega prvenstva ZDA 2011 v tenisu za ženske dvojice.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Liezel Huber in Lisa Raymond sta postali prvakinji, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.

  Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (četrtfinale)
  Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (tretji krog)
  Vania King /  Jaroslava Švedova (finale)
  Liezel Huber /  Lisa Raymond (prvakinji)
  Marija Kirilenko /  Nadja Petrova (polfinale)  Sania Mirza /  Jelena Vesnina  (tretji krog)  Peng Shuai /  Zheng Jie (prvi krog)  Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (četrtfinale)

<ol start="9">
  Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (četrtfinale) 
  Chan Yung-Jan /  Anastasia Rodionova (prvi krog)
  Natalie Grandin /  Vladimíra Uhlířová (prvi krog)
  María José Martínez Sánchez /  Anabel Medina Garrigues ''(tretji krog)
  Chia-Jung Chuang /  Olga Govortsova (prvi krog)
  Nuria Llagostera Vives /  Arantxa Parra Santonja (drugi krog)
  Sara Errani /  Roberta Vinci (četrtfinale)
  Jarmila Gajdošová /  Bethanie Mattek-Sands (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

Spodnji del

3. del

4. del 

Ženske dvojice
2011